Three Sisters Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Three Sisters Island (Florida) im Lee County
 Three Sisters Island (Kentucky) im Edmonson County
 Three Sisters Island (Michigan) im Presque Isle County
 Three Sisters Island (Minnesota) im Lake County
 Three Sisters Island (New Hampshire) im Grafton County

Siehe auch:
 Three Sisters Islands